Pietro Lombardo pode se referir a:

 Pietro Lombardo — Escultor e arquiteto italiano renascentista.
 Pietro Lombardo — Teólogo italiano.

Desambiguação